Sint-Bernulphuskerk (Oosterbeek) - kerk in Oosterbeek
 Sint-Bernulphuskerk (Waalwijk) - kerk in Waalwijk